Натуральне число 1464
 1464 рік до нашої ери
 1464 рік нашої ери